Balázs Kangyal (né le  à Budapest) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 1980 avec le KSI. L'équipe intègre en 1985 le championnat hongrois. Il a ensuite porté les couleurs du Liget SE en 1987, du Népstadion SZE de 1988 à 1990, du Újpesti TE de 1991 à 1995. Il signe alors au Ferencváros TC et décroche son premier titre en 1997. Il en remporte huit de plus avec Alba Volán Székesfehérvár ainsi que deux Interliga. Il a été capitaine de l'équipe. Le club a parallèlement joué dans le championnat autrichien en 2007-2008. En 2008, il intègre l'effectif des Stars de Budapest.

Il prend sa retraite en 2011.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Hongrie. Il est le capitaine de la sélection. Il compte 237 sélections, le record national.

Trophées et honneurs personnels
Hongrie
1991-1992 : désigné meilleur défenseur.
1996-1997 : désigné meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1994-1995 ||Újpesti TE ||Borsodi Liga|| || 0|| 2|| 2|| || || || || || 
|-
| 1995-1996 ||Ferencváros TC || Borsodi Liga|| || 6|| 5|| 11|| 8|| || || || || 
|-
| 1996-1997 || Ferencváros TC || Borsodi Liga|| || 8|| 3|| 11|| 57|| || || || ||
|-
| 1997-1998 ||Alba Volán Székesfehérvár || Borsodi Liga|| 21|| 5|| 4|| 9|| 8|| || || || || 
|-
| 1998-1999 || Alba Volán Székesfehérvár || Borsodi Liga|| 21|| 5|| 4|| 9|| 8|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || Alba Volán Székesfehérvár || Borsodi Liga|| 14|| 0|| 3|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || Alba Volán Székesfehérvár || Interliga || 28|| 1|| 7|| 8|| 33|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || Alba Volán Székesfehérvár || Borsodi Liga|| 14|| 0|| 13|| 13|| 10|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || Alba Volán Székesfehérvár || Interliga || 16|| 1|| 8|| 9|| 4|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2001-2002 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga || 16|| 2|| 9|| 11|| 8|| || || || || 
|-
| 2001-2002 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga || 9|| 2|| 4|| 6|| 6|| || || || || 
|-
| 2002-2003 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga || 16|| 3|| 2|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 2002-2003 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga || 15|| 5|| 8|| 13|| 18|| || || || || 
|-
| 2003-2004 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga || 18|| 2|| 4|| 6|| 10|| || || || || 
|-
| 2003-2004 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga || 16|| 4|| 3|| 7|| 4|| || || || || 
|-
| 2004-2005 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga || 19|| 2|| 5|| 7|| 14|| || || || || 
|-
| 2004-2005 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga || 14|| 1|| 7|| 8|| 4|| || || || || 
|-
| 2005-2006 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga || 24|| 1|| 1|| 2|| 20|| 8|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
| 2005-2006 ||Alba Volán Székesfehérvár || Borsodi Liga || 50|| 3|| 9|| 12|| 46|| || || || || 
|-
| 2006-2007 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga || 21|| 1|| 6|| 7|| 14|| || || || || 
|-
| 2006-2007 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga || 19|| 0|| 6|| 6|| 8|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 38|| 1|| 0|| 1|| 59|| || || || || 
|-
| 2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga || 4|| 1|| 0|| 1|| 6|| 9|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2007-2008 || HK Nove Zamky || 1.liga || 12|| 0|| 0|| 0|| 12|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || Stars de Budapest || MOL Liga || 30|| 9|| 8|| 15|| 73|| 18|| 3|| 8|| 11|| 8
|-
| 2009-2010 || Stars de Budapest || MOL Liga || 26|| 1|| 12|| 13|| 34|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Stars de Budapest || OB I. Bajnokság || 16|| 3|| 4|| 7|| 2|| 9|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2010-2011 || Stars de Budapest || MOL Liga || 32|| 1|| 10|| 11|| 34|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2010-2011 || Stars de Budapest || OB I. Bajnokság || 15|| 3|| 4|| 7|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6

Notes et références 

Naissance en juillet 1969
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Défenseur de hockey sur glace